1800 steht für:
 das Jahr 1800
 Austin 1800, britisches Automobil
 BMW 1800, deutsches Automobil, siehe BMW Neue Klasse
 BMW 1800 touring, deutsches Automobil, siehe BMW 02
 Chevrolet 1800, US-amerikanisches Automobil
 Datsun 1800, japanisches Automobil, siehe Nissan Laurel
 Fiat 1800, italienisches Automobil
 Mazda 1800, japanisches Automobil, siehe Mazda 1500

Siehe auch: